Андре́й Кулико́в:
 Куликов, Андрей Александрович (род. 1974) — российский хоккеист.
 Куликов, Андрей Викторович (род. 1957) — советский и украинский журналист, теле- и радиоведущий.